Onderdistrict in Indonesië
 Binangun (Cilacap), een onderdistrict van het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Binangun (Blitar), een onderdistrict van het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Binangun (Waringinkurung), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Binangun (Bandar), een plaats in het regentschap Batang in de provincie Midden-Java
 Binangun (Bantarsari), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Binangun (Binangun), een plaats in het regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java
 Binangun (Butuh), een plaats in het regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Binangun (Karanggayam), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Binangun (Karangkobar), een plaats in het regentschap Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Binangun (Lasem), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Binangun (Mrebet), een plaats in het regentschap Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Binangun (Pataruman), een plaats in het regentschap Banjar in de provincie West-Java